Cameranesi – abitanti di Camerana
Cameranesi – abitanti di Camerano Casasco
Cameranesi – abitanti di Camerano